Poel est le patronyme de plusieurs personnes :

 Gustav Poel (1917 - 2009) - officier de marine allemand
 Martina Poel (née en 1974) - actrice autrichienne
 Théo Poel (né en 1951) - footballeur belge
Par ailleurs, Poel est une île allemande en mer Baltique, dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Voir aussi